Дисенхофен:

 Дисенхофен — город в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Тургау.
 Дисенхофен — округ в Швейцарии.